Jean Degrave, né le  à Janville-sur-Juine (Seine-et-Oise) et mort le  à Paris , est un comédien français.
 Jules Alex Patrouillard Degrave (1844-1932), peintre français.
 Pierre Degrave, préfet du Gard en 1978-1980.